Pruszcz ist der Name folgender Orte in Polen:

 Pruszcz Gdański (ehemals: Praust bei Danzig), Stadtgemeinde in der Woiwodschaft Pommern; Sitz der:
 Landgemeinde Pruszcz Gdański in der Woiwodschaft Pommern
 Pruszcz (Powiat Świecki) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Świecki
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Tucholski in der Gemeinde Gostycyn
 in der Woiwodschaft Westpommern im Powiat Drawski in der Gemeinde Kalisz Pomorski
 in der Woiwodschaft Westpommern im Powiat Gryficki in der Gemeinde Brojce

Siehe auch:
 Prutsch